Elk Creek pueda hacer referencia a:

Localidades y territorios de Estados Unidos 
Elk Creek, lugar designado en el censo en el Estado de California;
Elk Creek, lugar designado en el censo en el Estado de Kentucky;
Elk Creek, villa en el Estado de Nebraska;
Elk Creek, territorio no incorporado del Estado de Virginia;
Municipio de Elk Creek, en el Estado de Dakota del Norte;
Municipio de Elk Creek, en el Estado de Iowa;
Municipio de Elk Creek, en el Estado de Kansas;
Municipio de Elk Creek, en el Estado de Misuri;
Municipio de Elk Creek, en el Estado de Nebraska;
Municipio de Elk Creek, en el Estado de Pensilvania;

Ríos de Estados Unidos 
Elk Creek, en el Estado de Oregón;
Elk Creek, tributario del lago Erie, en Pensilvania;
Elk Creek, tributario del río Loyalsock Creek, en Pensilvania;
Elk Creek, tributario del río Penns Creek, en Pensilvania; 
Elk Creek, en el Estado de Virginia;

Otros 
Distrito electoral de Elk Creek, en el Estado de Nebraska;